D'une manière générale, une révision est le renouvellement d'une action ou d'une appréciation, visant à mieux connaître, vérifier ou modifier le résultat.

Sciences et techniques 
Ce mot s'utilise dans différents domaines  : 
 En droit, une révision est le nouvel examen d'une décision de justice ou une modification de la constitution (cf. Révisions constitutionnelles sous la Cinquième République et ). 
 En informatique, une révision représente l'instance d'un fichier à un moment donné. Les outils de gestion de version associent généralement à une révision une numérotation de type 1.0, 1.1, 1.2, etc.
 Dans l'édition, la révision d'un texte (Copy-Editing) consiste à relire le texte pour corriger les fautes, reformuler les phrases, vérifier le contenu ; on parle aussi de relecture.  
 En comptabilité, la révision consiste à vérifier et apurer les soldes avant clôture.
 Dans les contrats, la révision des prix est une clause de modification des prix pour compenser les conséquences de l’inflation sur les éléments constitutifs de ce prix.
 En statistique, les révisions consistent à fournir une même série statistique, ré-estimée à la faveur de nouvelles informations. On parle de séries provisoires, puis de séries définitives ; Il arrive parfois qu'il y ait un stade intermédiaire semi-définitif.
 En mécanique (industrie), la révision permet de vérifier et réparer si besoin différentes fonctions d'une machine pour assurer la continuation ou la reprise de son bon fonctionnement.

Poésie 
 Révision est un poème de Gaston Couté.

Autre 
 Revision est une revue négationniste animée par Alain Guionnet.

Voir aussi 
 Réviseur
 Révisionnisme